Tuscumbia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tuscumbia (Alabama)
Tuscumbia (Missouri)